Liebs ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Liebs (* 1979), deutsche Schwimmerin
 Detlef Liebs (* 1936), deutscher Rechtshistoriker und Hochschullehrer
 Elke Liebs (* 1942), deutsche Bibliothekarin, Literaturwissenschaftlerin und Psychotherapeutin
 Frauke Liebs (1985–2006), deutsche Frau, Opfer eines ungeklärten Tötungsdelikts, siehe Mordfall Frauke Liebs
 Holger Liebs (* 1966), deutscher Kunsthistoriker und Journalist

Siehe auch:
 Lieps
 Libs